Nagy Anna (1940) színésznő
 Nagy Anna (1943) festőművész
 Nagy Anna (1957) harmonikaművész
 Nagy Anna (1965) újságíró, kormányszóvivő
 Nagy Anna a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára igazgatója
Lásd még
 Nagy Annamária (egyértelműsítő lap)